Sevier County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sevier County Courthouse (Tennessee), ID-Nr. 71000832
 Sevier County Courthouse (Utah), ID-Nr. 75002136